Villa Frieda bezeichnet:

 Villa Frieda (Niederlößnitz), eine denkmalgeschützte Villa im Radebeuler Stadtteil Niederlößnitz
 Villa Frieda (Serkowitz), eine denkmalgeschützte Villa im Radebeuler Stadtteil Serkowitz